Сергей Павлович Лукьянов (род. 27 апреля 1956, Ленинград) — советский и российский легкоатлет. Разносторонний спортсмен, пешеход-экстремал. Кругосветчик, совершивший пеший переход вокруг света за 2 года. Энтузиаст и популяризатор ходьбы на сверхдлинные дистанции. Мастер спорта СССР, 2-х кратный чемпион Ленинграда в ходьбе на 50 километров (1983) (1985).

Карьера 
Лёгкой атлетикой начал заниматься в 1965 году в ДЮСШ «Орленок» в группе прыгунов в высоту. В 1969 году перешёл в Невскую ДЮСШ к тренеру Матей Людвигу Адальбертовичу. Именно в его группе, он стал заниматься спортивной ходьбой. В 1980 году, впервые выполнил норматив МС в 50 км с/х. Он прошёл эту дистанцию 4:12.43 на чемпионате Ленинграда. Всего стартовал на различных легкоатлетических дистанциях чемпионатов и первенств Ленинграда более 160 раз. За 50 лет занятий спортом, участвовал более чем в 1350 соревнованиях в различных видах спорта.
Участвовал во многих соревнований по длительному бегу и ходьбе. В традиционных соревнованиях Пушкин -Ленинград на 30 км участвовал — 37 раз. В марафоне «Белые Ночи» — 17 раз, преодолевая дистанцию спортивной ходьбой.

Личные рекорды и достижения 
 100 км с/х — 9:06.15
 100 000 м с/х (стадион) — 9:23.10,0
 сутки 24 ч. с/х — 207 км
 28 ч. с/х — 217 км
В суточной ходьбе (24 часа) он принял участие 53 раза. Личный рекорд 207 км (1989). Участник прохода Москва — Спб (1988) за 6 дней и 6 часов — 700 км. Ленинград-Выборг 200 км — 6 раз. Вокруг озера Ильмень 250 км — 12 раз. Вокруг Ладожского озера 1300 км — 16 дней. По Финляндии в 2008 году — 700 км за 10 дней. Вокруг Мраморного моря 800 км — 12 дней без сопровождения в 2009 году. Вокруг Азовского моря 2010 год — 1400 км — 21 день. Вокруг острова Сицилия 2011 год — 1000 км — 14 дней. Европейский поход 2013—2500 км — 50 дней. Европейский поход 2014 — 3000 км 57 дней 2 часа 30 минут.

Примечания

Источники 
 Петербуржец прошел вокруг света за два года
 Кругосветное путешествие Сергея Лукьянова
 Пешая кругосветка: как петербуржец обошел мир за два года
 Пешком вокруг света. Как житель Петербурга за год обошел полмира
 Сергей Лукьянов путешественник где сейчас. Потом какие планы? Чему вас учат путешествия
 Ждал пенсии для кругосветки: как живет путешественник Сергей Лукьянов, обогнувший земной шар

Легкоатлеты Санкт-Петербурга
Спортивные ходоки СССР
Спортивные ходоки России
Мастера спорта СССР
Участники кругосветных путешествий
Путешественники России